

Titres 

 La Liberté (1871-), journal suisse de langue française ;
 La Liberté (1913), journal canadien ;
 La Liberté (1865-1940), journal français ;
 La Liberté (1817), poème d’Alexandre Pouchkine ;
 La Liberté, documentaire réalisé par Guillaume Massart et sorti en 2019.

Autres 
 La Liberté, statue monumentale située à New York ;
 La Liberté (en allemand Die Freiheit) (2010-), parti politique conservateur allemand ;
 La Liberté, réplique d’une barque méditerranéenne qui se trouve en Suisse, sur le Léman.
  La Liberté , cuirassé français qui a explosé le 25 septembre  1911 ;